Ершовая Речка — название рек в Ханты-Мансийском АО России:

 Ершовая Речка (приток Ватинского Ёгана) 
 Ершовая Речка (приток Ваха)
 Ершовая Речка (приток Колекъёгана)

См. также 
 Ершова Речка
 Ершовая